PON peut désigner :
Le Passive optical network, un type de réseau optique.
Les jeux nationaux indonésien : Pekan Olahraga Nasional.
PHP Object Notation équivalent de JavaScript Object Notation.
PON Press, une maison d’édition qui imprime une version papier du contenu wikipedia
Pon, une commande pour démarrer une connexion Point à Point. 
Purchase Order Number, un identifiant de commande.
En médecine PON ou POAN : Paraostéoarthropathie Neurogène